Тетрафтороалюминат калия — неорганическое соединение,
комплексный фторид калия и алюминия с формулой KAlF,
бесцветные кристаллы,
слабо растворяется в воде.

Получение 
 Реакция фторидов алюминия и калия:

Физические свойства 
Тетрафтороалюминат калия образует бесцветные кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 4/mbm,
параметры ячейки a = 0,50424 нм, c = 0,61564 нм, Z = 2.

Слабо растворяется в воде.

Применение 
 Компонент флюса при сварке или пайке алюминия, алюминиевых сплавов и нержавеющей стали.
 Инсектицид.

Литература 
 

Соединения калия
Соединения алюминия
калия